El nombre Francisco Calderón puede referirse a:

 Francisco Calderón y Romero (1615-16??), jurista mexicano;
 Francisco García Calderón (1773-1812), prócer de la independencia del Ecuador;
 Francisco Calderón Garaycoa (1809-1822) prócer de la independencia del Ecuador, hijo del precedente;
 Francisco Calderón Zumelzú (1765-1849), político chileno;
 Francisco Calderón Guardia (1906-1977), político costarricense.